Коксай — название населённых пунктов:

 Коксай — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Коксай (быв. Путь Ильича) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Коксай — село в Кербулакском районе Алматинской области.

и реки:
 Коксай — левая составляющая Маркансу.